«Нью-Йорк Космос» () — американская футбольная команда, играющая в Североамериканской футбольной лиге (NASL), где считается одной из сильнейших и конкурентоспособных команд. Она была основана в 2010 году Симусом О’Брайеном, базируется в Нью-Йорке и его пригородах. Фактически клуб является преемником «Космоса», существовавшего в 1970-1985 годах, получившего мировую известность благодаря тому, что в этом клубе завершил свою карьеру легендарный Пеле. Ряд бывших звёзд команды прежнему сотрудничают с командой: Пеле в качестве почётного президента, Шеп Мессинг и Карлос Алберто Торрес в качестве международных послов.

Команда выигрывала Соккер Боул в 2013, 2015 и 2016 годах.

История

Текущий состав 
По состоянию на 18 мая 2017 года. Источник: Список игроков на официальном сайте клуба 

1) в аренде из «Сент-Луиса»

Закреплённые номера 
 № 9 навсегда закреплён за Джорджо Киналья.
 № 10 навсегда закреплён за Пеле.

Рекорды 

Лучшие бомбардиры

Рекордсмены по числу проведённых игр

Капитаны клуба

Достижения 
 Чемпион Североамериканской футбольной лиги (3): 2013, 2015, 2016

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Нью-Йорк Космос» 

Спортивные клубы Нью-Йорка
ФК «Нью-Йорк Космос»
Футбольные клубы США